Östturkiska kan syfta på:

Östturkiska – ett turkspråk som talas av uigurerna i västra Kina, se uiguriska 
Sydöstturkiska språk

Se även
Sydturkiska språk